František Čech ist der Name folgender Personen:

* František Čech (Puppenspieler) (1898–1951), tschechischer Puppenspieler
 František Čech (Komponist) (1907–1975), tschechischer Komponist, Dirigent und Choreograf 
 František Čech (Flötist) (1923–1999), tschechischer Flötist und Musikpädagoge 
 František Čech (Regisseur) (1928–1995), tschechischer Regisseur
 František Čech (Chemiker) (1929–1995), tschechischer Geochemiker 
 František Čech-Vyšata (1881–1942), tschechischer Schriftsteller
 František Ringo Čech (* 1943), tschechischer Schriftsteller, Musiker, Maler und Schauspieler